Уманьферммаш — предприятие в городе Умань Черкасской области Украины.

История 
Строительство Уманского опытного завода сельскохозяйственного машиностроения «Уманьсельмаш» было начато в соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР, в 1969 году им была выпущена первая продукция.

В соответствии с девятым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР началось расширение предприятия.

В целом, в советское время завод входил в число ведущих предприятий города.

До 1991 года предприятие специализировалось на выпуске трёх видов машин для животноводства и кормопроизводства и было монополистом в своей нише.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации производственного объединения «Уманьферммаш».

В дальнейшем, в июле 1996 года государственное предприятие было реорганизовано в открытое акционерное общество.

В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В 2003 году контрольный пакет акций выкупил Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. В дальнейшем, завод был перепрофилирован на выпуск машин для переработки сельскохозяйственной продукции, почвообрабатывающей и свеклоуборочной техники, транспортных средств. Номенклатура выросла до 70 наименований продукции и 250 видов запчастей к ним; объёмы производства и реализации продукции за четыре года выросли более чем в 6 раза.

Награды 
Предприятие — неоднократный победитель Всеукраинского конкурса «Лучший работодатель года», награждено золотыми и серебряными медалями и дипломами Международных сельскохозяйственных выставок.

Примечания

Литература 
 Умань. Путеводитель-справочник / авт.-сост. Г. Е. Храбан, П. О. Заграничный. Днепропетровск, "Промінь", 1975.

Ссылки 
 Справочник Кто есть кто в Украине
 Портал Украина промышленная

Предприятия сельскохозяйственного машиностроения СССР
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения Украины
Предприятия Умани
Метинвест